Center Grove peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Johnson dans l'Indiana.
 , une communauté du comté de Dubuque en Iowa.
 Center Grove, un township, du comté de Dickinson en Iowa.
 , une ville fantôme du comté d'Atchison dans le Missouri.
 , une communauté non-incorporée du comté de Houston au Texas.

Homonymie de townships